Bryer ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Bryer (1937–2016), britischer Byzantinist
 Cornelis de Bryer, flämischer Maler